Sube es el primer álbum de estudio del trío mexicano Matisse.

El álbum se caracteriza por el estilo romántico y suave de los intérpretes. Además marca el debut del trío mexicano, después de su éxito y popularidad al colaborar junto a artistas internacionales como Ha*Ash, Pepe Aguilar y Reik. Cuenta con una versión Deluxe, donde se incluyen cuatro canciones en modo acústico de otros artistas como Ha*Ash, Aleks Syntek, Alejandra Guzmán y Cristian Castro y en la versión Summer, se incluyen tres canciones extras.

De este álbum, se desprenden algunos sencillos como: «La misma luna», «Más que amigos», «Vete, vete» y «Cuando te encontré» entre otros.

Lista de canciones

Certificaciones

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Matisse
 Matisse en Facebook
 Matisse en Instagram

Álbumes de pop
Álbumes de Matisse
Álbumes de México de 2015
Álbumes de México
Álbumes en español